Влади́мир Щёголев:
 Щёголев, Владимир Александрович (1881—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Щеголёв, Владимир Георгиевич (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Щёголев, Владимир Иванович (1916—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Щёголев, Владимир Николаевич (1890—1966) — советский энтомолог, педагог.